«Кадиш» () — полнометражный фильм режиссёра Константина Фама 2019 года. Режиссёр, уже обращавшийся ранее в своих работах к тематике Холокоста, посвятил данный фильм памяти своей мамы.

Сюжет 
Завещание бывшего узника концлагеря сталкивает и переворачивает жизнь двух
молодых людей из разных миров, проливая свет на трагическую историю их семьи.

В ролях 
 Ленн Кудрявицки — Леонид Штиллер
 Владимир Кошевой — Лео Штиллер
 Михаил Горевой — Рихард
 Вячеслав Чепурченко — Курт
 Мария Кинг — Рейчел
 Маруся Зыкова — Ада
 Алексей Петрухин — Отто
 Анжелика Каширина — Катя
 Алим Кандур — Шломо
 Вячеслав Ганенко — Моше
 Тимофей Петрович — Якуб ребенок
 Шмуэль Ацмон-Вирцер — ''Якуб старик

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Константин Фам
 Композитор: Егор Романенко
 Продюсеры:  Борис Минц, Константин Фам,  Егор Одинцов , Катерина Михайлова, Геннадий Павлович, Татьяна Довидовская
 Сценарист: Константин Фам, Вероника Фам
 Со-продюсеры: Ирина Исаева, Алексей Петрухин, Саша Кляйн, Сергей Якубовский, Михаил Быков
 Линейные продюсеры: Анна Иванникова, Эдита Блейх, Марианна Андрющенко, Диана Надарова
 Ассоциативный продюсеры: Юрий Зельвенский
 Операторы: Александр Алейников, Михаил Вихров, Отабек Джураев, Фил Ли, Давид Стражмайстер
 Художники-постановщики: Филипп Лагунович-Черепко, Офелия Арзуманова, Карел Ваничек, Анна Шмидт

Производство 
Фильм создан российской кинокомпанией "Арк Пикчерс" в копродукции с белорусской компанией "Наше Кино" и при участии executive production (Израиль). Съёмки картины заняли год и проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Минске, Бресте и Иерусалиме. В производстве принимали участие кинематографисты из России, США, Израиля, Чехии и Белоруссии.

Фильм создан при финансовой поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Фонда поддержки и развития еврейского кино «Ковчег», а также частных меценатов.

Признание 
Мировая премьера картины состоялась на Первом Евразийском кинофестивале в Лондоне, где картина удостоилась Гран-при. В России премьера фильма прошла на престижном кинофестивале "Амурская осень", где картина получила два приза – за "Лучший сценарий" и "Выбор СМИ".
В 2019 году фильм вошел в число претендентов на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Картина также вошла в список претендентов на премию Национальной киноакадемии кинематографических искусств и наук России Золотой орел по итогам 2019 в номинации Лучшая режиссерская работа.

Американская премьера фильма “Кадиш” состоялась в театре Сабан в Беверли-Хиллз, гостями мероприятия премьерного показа стали Генеральный консул Израиля Гилель Ньюман, президент премии "Золотой глобус" Лоренцо Сориа, композитор и лауреат премии "Золотой глобус" Карло Силиотто, американский продюсер Пол Масланский, отмеченная наградами журналист Huffington Post Клер Фордхэм, представитель Премии WIFT Элспет Таварес, а также члены Американской академии кинематографических искусств и наук и члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. 

Фильм отобран Голливудской ассоциацией иностранной прессы в лонг-лист претендентов на американскую кинопремию Золотой глобус в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм также вошел в лонг-лист премии "Оскар" в категориях "Лучшая оригинальная музыка к фильму" и "Лучшая песня"..

Награды 
 Eurasian Creative Guild Film Festival (Евразийская Творческая Гильдия) — Гран-при
 Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» — «Лучший сценарий», «Выбор СМИ»
 Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии — Лучшее музыкальное оформление

Партнёры 
 Федерация еврейских общин России
 Российский еврейский конгресс
 Еврейская община Хабад Одесса

Примечание

Ссылки 
 

Фильмы России 2019 года
Фильмы Белоруссии 2019 года
Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Белоруссии
Военные драмы
Исторические фильмы России
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о Холокосте
Фильмы на русском языке
Фильмы Константина Фама